Let There Be Rock může být:

 Let There Be Rock (australské album) – australská verze alba kapely AC/DC, vydaná v březnu 1977
 Let There Be Rock (mezinárodní album) – mezinárodní verze alba kapely AC/DC, vydaná v červnu 1977 (znovu 2003)
 Let There Be Rock (píseň) – píseň kapely AC/DC
 Let There Be Rock (film) – videoalbum s koncertem kapely AC/DC, vydané roku 1980 ve Francii